ESC o esc pueden hacer referencia a:

La tecla escape en computación.
La Confederación Europea de Tiro.
Siglas del Festival de la Canción de Eurovisión en inglés (Eurovision Song Contest).
Siglas de Control de estabilidad, en inglés Electronic Stability Control.